Buena Vista puede referirse a:

Artes 
 Buena Vista Pictures Distribution antigua distribuidora de películas que ahora es Walt Disney Studios Motion Pictures.
 Buena Vista International distribuidora internacional de películas propiedad de Disney.

Localidades y divisiones administrativas

Argentina 
 Buena Vista, localidad en el departamento Pilagás, provincia de Formosa;
 Buena Vista, localidad en el departamento Andalgalá, provincia de Catamarca;
 Buena Vista, localidad en el departamento Simoca, provincia de Tucumán;
 Santa Clara de Buena Vista, localidad en el departamento Las Colonias, provincia de Santa Fe;

Bolivia 
 Buena Vista, localidad y municipio de la provincia de Ichilo;
 San Pedro de Buena Vista, localidad y municipio de la provincia de Charcas;

Estados Unidos 
 Buena Vista, un lugar designado por el censo, California;
 Buena Vista, un área no incorporada, California;
 Buena Vista, una antigua área no incorporada, California;
 Buena Vista, un área no incorporada y antiguo lugar designado por el censo, California;
 Buena Vista, un área no incorporada, California;
 Buena Vista, un área no incorporada, California;
 Buena Vista, antiguo nombre de Buttonwillow, en el condado de Kern, California;
 Buena Vista, pueblo del estado de Colorado;
 Buena Vista, localidad del estado de Georgia;
 Buena Vista, municipio del estado de Míchigan;
 Buena Vista en el municipio de Carolina, Puerto Rico;
 Buena Vista en el municipio de Hatillo, Puerto Rico;
 Buena Vista en el municipio de Humacao, Puerto Rico;
 Buena Vista en el municipio de Las Marías, Puerto Rico;
 Buena Vista, localidad del estado de Texas;
 Buena Vista, localidad del estado de Virginia.
 Buena Vista en el condado de Portage, Wisconsin;
 Buena Vista en el condado de Richland, Wisconsin;
 Buena Vista, ciudad independiente del estado de Virginia;

Panamá 
 Buena Vista, corregimiento de Colón.

Paraguay 
 Buena Vista, localidad del departamento de Caazapá.

República Dominicana
 Buena Vista

Venezuela 
 Buena Vista, localidad en la Península de Paraguaná, estado Falcón;
 Buena Vista (Cabimas), barrio de del estado de Zulia.